Гойсуэта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Норте-де-Аралар. Занимает площадь 91,36 км². Население — 809 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры